Dennis McCarthy se poate referi la:
Dennis McCarthy (om de știință)
Dennis McCarthy (compozitor)
Dennis McCarthy (congresman)
Denis Florence MacCarthy, poet irlandez